Monheim (Bavière), une commune de Bavière (Allemagne)
 Monheim am Rhein, une commune de Rhénanie-Palatinat (Allemagne)